Семья Юингов — вымышленное семейство из длительной американской прайм-тайм мыльной оперы «Даллас» (1978—1991) и её спин-оффов «Тихая пристань» (1979—1993) и «Даллас» (2012—2014). История Юингов насчитывает пять поколений, начиная с 1858 года. Юинги в разные периоды владели «Ранчо Саутфорк», нефтяной компанией «Юинг Ойл» и конгломератом «Юинг Энерджис». Юинги являются ведущими персонажами во франшизе и в большинстве моментов связаны со своими давними врагами, семейством Барнсов.

В 1978 году были задействованы в качестве старших представителей Элионор «Мисс Элли» Саутворт Юинг и Джон Росс Юинг-первый, а также их трое сыновей Джон Росс Юинг-второй, Гэри Юинг и Бобби Юинг, которые в свою очередь были женаты на Сью Эллен Шеппард Юинг, Вэлин Клеменс Юинг и Памеле Барнс Юинг. В ходе развития истории Рэй Креббс оказался незаконнорождённым сыном Джока, а также в сюжет был включен его брат Джейсон и его ныне покойные взрослые дети Джек и Джейми. Основными представителями четвёртого поколения являются дочь Гэри и Вэлин — Люси Юинг, сыновья Джей Ара — Джон Росс Юинг III и Джеймс Бомонт, а также приемный сын Бобби и Пэм — Кристофер Юинг.

Генеалогическое древо

Литература

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Вымышленные семьи
Даллас (франшиза)